Эдвард Франклин Фрейзер (; 24 сентября 1894 — 17 мая 1962) — американский социолог, занимавшийся проблемами чернокожих семей в США.

Работы 
 The Free Negro Family: a Study of Family Origins Before the Civil War (Nashville: Fisk University Press, 1932)
 The Negro Family in Chicago (Chicago: University of Chicago Press, 1932)
 The Negro Family in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1939)
 Negro Youth at the Crossways: Their Personality Development in the Middle States (Washington, D.C.: American Council on Education, 1940)
 The Negro Family in Bahia, Brazil (1942)
 The Negro in the United States (New York: Macmillan, 1949)
 The Integration of the Negro into American Society (editor) (Washington, D.C.: Howard University Press, 1951.
 Bourgeoisie noire (Paris: Plon, 1955)
 Black Bourgeoisie (translation of Bourgeoisie noire)(Glencoe, IL: Free Press, 1957)
 Race and Culture Contacts in the Modern World (New York: Knopf, 1957)
 The Negro Church in America (New York: Schocken Books, 1963)
 On Race Relations: Selected Writings, edited and with an introduction by G. Franklin Edwards, (Chicago: University of Chicago Press, 1968)

Примечания

Ссылки 
 Биография Франклина Фрейзера 
 National Assoc. of Social Workers Award for Black History Month
 Краткая биография от ASA

Социологи США
Выпускники Говардского университета
Выпускники Университета Кларка
Преподаватели Морхауского колледжа
Социологи по алфавиту
Президенты Американской социологической ассоциации
Президенты Ассоциации африканских исследований